Алексей Басов:
 Басов, Алексей Васильевич (род. 1922) — советский и российский военный историк.
 Басов, Алексей Дмитриевич (1929—1985) — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Басов, Алексей Михайлович (род. 1977) — российский автогонщик.
 Басов, Алексей Николаевич (род. 1977) — основатель и глава сервиса контекстной рекламы «Бегун».